Southey :

Patronyme 

 Caroline_Southey, poétesse épouse de Robert Southey
 Robert Southey (1774-1843), écrivain romantique anglais.
  (1835–1899), médecin, neveu de Robert Southey
  (1784–1865), médecin anglais, père de Reginald Southey

Toponyme 

 
 Southey (Saskatchewan), ville au Canada